

Codici 
 WYE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yengema (Sierra Leone)

Geografia 
 Wye – villaggio del Kent, Inghilterra (Regno Unito)
 Wye – fiume della Gran Bretagna, che scorre tra il Galles e l'Inghilterra
 Wye – census-designated place della Contea di Missoula, Montana (Stati Uniti d'America)

Altro 
 Wye – settore di Trantor, pianeta immaginario capitale dell'Impero Galattico del ciclo della Fondazione di Isaac Asimov